Friedrich är vanligen ett tyskt förnamn, motsvarande det svenska Fredrik. Det kan också användas som efternamn.

Personer med efternamnet Friedrich
 Arne Friedrich (född 1979)), tysk fotbollsspelare
 Ariane Friedrich (född 1984), tysk höjdhoppare
 Caspar David Friedrich (1774–1840),  tysk konstnär
 Francesco Friedrich (född 1990), tysk bobåkare
 Götz Friedrich (1930–2000), operaregissör
 Hans-Peter Friedrich (född 1957), tysk konservativ politiker
 Heike Friedrich (född 1970), östtysk simmare
 István Friedrich (1883–1951), ungersk politiker
 Johannes Friedrich, flera personer
 Johannes Friedrich (biskop) (född 1948), tysk evangelisk biskop och teolog
 Johannes Friedrich (gammalkatolik) (1836–1917), tysk gammalkatolsk teolog
 Johannes Friedrich (orientalist) (1893–1972), tysk orientalist
 Jörg Friedrich (född 1959), östtysk roddare
 Manuel Friedrich (född 1979), tysk fotbollsspelare
 Otto Friedrich (1862–1937), österrikisk målare
 Tadeusz Friedrich (1903–1976), polsk fäktare
 Walter Friedrich (1883–1968), tysk fysiker

Personer med Friedrich som förnamn

Utan efternamn
 Friedrich Anton Ulrich, Prins av Waldeck-Pyrmont
 Fredrik Ulrik av Braunschweig-Wolfenbüttel
 Friedrich Wilhelm av Hohenzollern-Sigmaringen

Med efternamn
 Friedrich Nietzsche filosof, författare och klassisk filolog
 Friedrich Hermann Wolfhagen, dansk statsman

Övrigt
 Friedrich (brädspel)

Tyska efternamn
Tyska förnamn